Саррія, або Сарія — власна назва.

Топоніми

Саррія
 Кальйоза-д'ен-Саррія